Нейла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Занимает площадь 69 км². Население — 205 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 google maps Neila
 villa de Neila

Муниципалитеты Бургоса